Das Internazionali di Tennis Trofeo Faip–Perrel 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Februar 2014 in Bergamo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 10. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Edward Corrie
 Matteo Trevisan
 Federico Gaio
 Karol Beck

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Bergamo